Копровничко-Крижевачка, Копровницко-Крижевацкая жупания () — жупания на севере Хорватии. Жупания названа по двум крупнейшим городам — Копривница и Крижевци.

География 
Площадь жупании — 1748 км². На севере граничит с жупанией Меджимурска, на северо-западе — с Вараждинска, на юго-западе — с Загребачка, на юге — с Бьеловарско-Билогорска и на юго-востоке — с Вировитичко-Подравска. На северо-востоке Копривничко-Крижевачка граничит с Венгрией. По территории жупании проходит ряд важных железнодорожных и автомобильных магистралей, по направлениям Будапешт — Загреб и Вараждин — Осиек.

Восточная часть жупании расположена на низменной, плодородной долине Дравы, также известной как Подравина; западная — более холмистая.

Население и административное деление 

В соответствии с данными переписи 2001 года, на территории жупании проживало 124 467 человек, 96 % составляют хорваты.

В административном отношении Копривничко-Крижевачка делится на 25 муниципальных образования (3 города, 22 общины):

 Город Копривница, столица жупании, 24 809 человек
 Город Крижевци, 11 541 человек
 Город Джюрджевац, 6616 человек
 Община Дрне
 Община Джелековец
 Община Фердинандовац
 Община Гола
 Община Горня-Риека
 Община Хлебине
 Община Калиновац
 Община Калник
 Община Клоштар-Подравски
 Община Копривнички-Бреги
 Община Копривнички-Иванец
 Община Леград
 Община Молве
 Община Новиград-Подравски
 Община Ново-Вирье
 Община Петеранец
 Община Подравске-Сесвете
 Община Расинья
 Община Соколовац
 Община Свети-Иван-Жабно
 Община Свети-Петар-Ореховец
 Община Вирье

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт жупании